Molekulska formula -{C10H15N5}- se može odnositi na:

 Fenformin
 Trapidil